Nurme – wieś w Estonii, w prowincji Harju, w gminie Nissi
 Nurme – wieś w Estonii, w prowincji Järva, w gminie Paide
 Nurme – wieś w Estonii, w prowincji Lääne Viru, w gminie Sõmeru
 Nurme – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Leisi
 Nurme – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Muhu
 Nurme – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Valjala
 Nurme – wieś w Estonii, w prowincji Pärnu, w gminie Sauga
 Nurme – wieś w Estonii, w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.